Frankrijk heeft in de periode van 1933 tot 1940 vijf kabinetten-Daladier gekend.

Kabinet-Daladier I (31 januari 1933 - 26 oktober 1933)
 Édouard Daladier (PRS) – Président du Conseil (premier) en minister van Oorlog
 Eugène Penancier (PRS) – Vicepremier en minister van Justitie
 Joseph Paul-Boncour (RS) – Minister van Buitenlandse Zaken
 Camille Chautemps (PRS) – Minister van Binnenlandse Zaken
 Georges Bonnet (PRS) – Minister van Financiën
 Lucien Lamoureux (PRS) – Minister van Begrotingszaken
 François Albert (PRS) – Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Georges Leygues (AD) – Minister van Marine
 Eugène Frot (RS) – Minister van Zeevaart
 Pierre Cot (PRS) – Minister van Luchtvaart
 Anatole de Monzie (RS) – Minister van Onderwijs
 Edmond Miellet (PRS) – Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) – Minister van Landbouw
 Albert Sarraut (PRS) – Minister van Koloniën
 Joseph Paganon (PRS) – Minister of Public Works
 Charles Daniélou (RI) – Minister van Volksgezondheid
 Laurent Eynac (RI) – Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Louis Serre (PRS) – Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 6 september 1933 – Albert Sarraut (PRS) volgt Leygues († 2 september) op als minister van Marine. Albert Dalimier (PRS) volgt Sarraut op als minister van Koloniën.

Kabinet-Daladier II (30 januari 1934 – 9 februari 1934)
 Édouard Daladier (PRS) – Président du Conseil (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Eugène Penancier (PRS) – Vicepremier en minister van Justitie
 Jean Fabry (AD) – Minister van Defensie en Oorlog
 Eugène Frot (RS) – Minister van Binnenlandse Zaken
 François Piétri (AD) – Minister van Financiën
 Jean Valadier (PRS) – Minister of Labour and Social Security Provisions
 Louis de Chappedelaine (RI) – Minister van Marine
 Guy La Chambre – Minister van Zeevaart
 Pierre Cot (PRS) – Minister van Luchtvaart
 Aimé Berthod (PRS) – Minister van Onderwijs
 Hippolyte Ducos (PRS) – Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) – Minister van Landbouw
 Henry de Jouvenel – Minister van Koloniën
 Joseph Paganon (PRS) – Minister van Openbare Werken
 Émile Lisbonne (PRS) – Minister van Volksgezondheid
 Paul Bernier (PRS) – Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Jean Mistler (PRS) – Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 4 februari 1934 – Joseph Paul-Boncour (RS) volgt Fabry op als minister van Defensie en Oorlog. Paul Marchandeau (PRS) volgt Piétri op als minister van Financiën.

Kabinet-Daladier III, IV en V (10 april 1938 – 21 maart 1940)
 Édouard Daladier (PRS) – Président de Conseil (premier) en minister van Defensie en Oorlog
 Camille Chautemps (PRS) – Vicepremier
 Georges Bonnet (PRS) – Minister van Buitenlandse Zaken
 Albert Sarraut (PRS) – Minister van Binnenlandse Zaken
 Paul Marchandeau (PRS) – Minister van Financiën
 Raymond Patenôtre (USR) – Minister van Economische Zaken
 Paul Ramadier (USR) – Minister van Arbeid
 Paul Reynaud (AD) – Minister van Justitie
 César Campinchi (PRS) – Minister van Marine
 Louis de Chappedelaine (RI) – Minister van Zeevaart
 Guy La Chambre (PRS) – Minister van Luchtvaart
 Jean Zay (PRS) – Minister van Onderwijs
 Auguste Champetier de Ribes (PDP) – Minister van Veteranen en Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) – Minister van Landbouw
 Georges Mandel – Minister van Koloniën
 Ludovic-Oscar Frossard (USR) – Minister van Openbare Werken
 Marc Rucart (PRS) – Minister van Volksgezondheid
 Alfred Jules-Julien (PRS) – Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Fernand Gentin (PRS) – Minister van Handel

Wijzigingen
 23 augustus 1938 – Charles Pomaret (USR) volgt Ramadier op als minister van Arbeid. Anatole de Monzie (USR) volgt Frossard op als minister van Openbare Werken.
 1 november 1938 – Paul Reynaud (AD) volgt Paul Marchandeau op als minister van Financiën. Marchandeau volgt Reynaud op als minister van Justitie.
 13 september 1939 – Georges Bonnet (PRS) volgt Marchandeau op als minister van Justitie. Daladier volgt Bonnet op als minister van Buitenlandse Zaken, hij blijft daarnaast minister van Defensie en Oorlog. Raymond Patenôtre verlaat het kabinet; de post van minister van Economische Zaken verdwijnt. Alphonse Rio (USR) volgt Chappedelaine op als minister van Zeevaart. Yvon Delbos (PRS) volgt Zay op als minister van Onderwijs. René Besse (AD) volgt Champetier op als minister van Veteranen en Pensioenen. Raoul Dautry treedt tot het kabinet toe als minister van Bewapening. Georges Pernot (FR) treedt tot het kabinet toe als minister van Blokkades.

Zie ook
 Edgar Faure
 Lijst van premiers van Frankrijk

Daladier